У́лица де́сять лет Октября́ или У́лица десятиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица 10 лет Октября — улица в Егорьевске Московской области.
 Улица 10 лет Октября — улица в Ижевске.
 Улица 10 лет Октября — прежнее (в 1927—2005 гг.) название Адмиралтейской улицы в Казани.
 Улица 10 лет Октября — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.
 Улица 10-летия Октября — улица в Москве.
 Улица 10 лет Октября — улица в Омске.
 Улица 10 лет Октября — улица в Ржеве Тверской области.
 Улица 10 лет Октября — улица в Сочи Краснодарского края.
 Улица 10 лет Октября — улица в Серове Свердловской области.

Украина 
 Улица 10-летия Октября — прежнее название Весенней улицы в Изюме Харьковской области.
 Улица 10-летия Октября — прежнее название Гданцевской улицы в Кривом Роге.
 Улица 10-летия Октября — прежнее название Малой Деповской улицы в Подольске Одесской области.

См. также 
 Улица Октября
 Переулок 10 лет Октября — переулок в Шахтах Ростовской области.
 Проезд 10 лет Октября — прежнее название Весеннего проезда в Изюме Харьковской области.